Нейдгардт, Нейдгарт — фамилия.

 Нейдгардт, Александр Иванович (1784—1845) — русский генерал, начальник Отдельного Кавказского корпуса.
 Нейдгардт, Алексей Борисович (1863—1918) — российский политический и государственный деятель, член Государственного совета.
 Нейдгардт, Анна Борисовна (1868—1939) — супруга министра иностранных дел С. Д. Сазонова.
 Нейдгарт, Борис Александрович (1819—1900) — действительный тайный советник, обер-гофмейстер Высочайшего Двора.
 Нейдгардт, Дмитрий Борисович (1861—1942) — тайный советник, член Государственного совета.
 Нейдгардт, Иван Лаврентьевич (1739—1815) — действительный тайный советник.
 Нейдгардт, Мария Александровна (урождённая Талы́зина; 1831—1904) — благотворительница, председательница Совета Дамского попечительства о бедных.
 Нейдгарт, Ольга Борисовна (1859—1944) — супруга П. А. Столыпина.
 Нейдгардт, Павел Иванович (1779—1850) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.

См. также 
 Нейдгардты — дворянский род.